Uva de moro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Mandragora autumnalis; o
 el nombre común de la planta Sedum annuum.